Ла-Роби́н-сюр-Гала́бр (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Восточный Динь-ле-Бен. Округ коммуны — Динь-ле-Бен.

Код INSEE коммуны — 04167.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 324 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 225 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 183 были экономически активными, 42 — неактивными (показатель активности — 81,3 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 183 активных работали 171 человек (85 мужчин и 86 женщин), безработных было 12 (4 мужчин и 8 женщин). Среди 42 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пон (XII век)
 Часовня Сен-Пон (XVII век)
 Часовня Сен-Жан

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки